Dororejo (Doro)
 Dororejo (Tayu)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing